

Geografia 
 Aga – fiume dell'Asia orientale, affluente dell'Amur
 Aga – città della prefettura di Niigata (Giappone)
 Monte Aga – montagna delle Alpi Orobie (Italia)

Sigle 
 Advanced Graphics Architecture – terza generazione di chipset della piattaforma informatica Amiga
 Anticorpi anti-gliadina

Codici 
 AGA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Agadir-Al Massira (Marocco)
 aga – codice ISO 639-3 della lingua aguana
 AGA – Conglomerati di Agerola, sintema stratigrafico della Campania
 AGA – codone del codice genetico a cui corrisponde la arginina

Altro 
 AGA AB – azienda svedese del gas del '900
 Ağa – titolo ottomano